Diese Liste der Nummer-eins-Hits basiert auf den offiziellen Top-75 Albums Sales Chart von IFPI Griechenland im Jahr 2014. Ab Februar wurden auch wieder Singlecharts eingeführt, die offizielle Top-20 Airplay Chart.

In den Wochen 32 und 33 gab es eine Sommerpause, in der keine Chartlisten veröffentlicht wurden. Hier wurde in der Liste eine Lücke gelassen.

Singles

Alben

Weblinks 
 Top-75 Albums Sales Chart (englisch)
 Official IFPI Airplay Chart